Заньки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заньки — деревня в Лепельском районе Витебской области.

Украина 
 Заньки — село в Радомышльском районе Житомирской области.
 Заньки — село в Нежинском районе Черниговской области.